Guernica může znamenat:
 Guernica – město v Baskicku ve Španělsku
 Guernica (obraz) – obraz namalovaný Pablem Picassem jako reakce na bombardování stejnojmenného města v roce 1938
 Guernica (film) – film Emira Kusturici, 1. místo na festivalu v Karlových Varech 1978 za nejlepší studentský film